Астраханка () — деревня в Лаишевском районе республики Татарстан. Входит в состав Нармонского сельского поселения.

География 
Деревня находится в 36 километрах к югу от железнодорожной станции Казань, расположена на реке Мёша.

История 
Впервые упоминается в 1567 году.

До 1920 года деревня была центром Астраханской волости Лаишевского уезда Казанской губернии. С 1920 года находилась в составе Лаишевского кантона Татарской АССР, с 14 февраля 1927 года — в Лаишевском, с 1 февраля 1963 года — в Пестречинском, с 12 января 1965 года — вновь в Лаишевском районе.

Население 
По состоянию на 2010 год в деревне проживало 55 человек.

Примечания

Ссылки 
 Татарская энциклопедия / Гл. ред. М. Х. Хасанов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. — Т. 5.

Населённые пункты Лаишевского района